

Особи 

 Конча Катерина Йосипівна — співачка (сопрано) і викладач
 Хосе Вісенте Конча — 8-й президент Колумбії
 Хосе Гутьєррес де ла Конча — іспанський генерал і державний діяч, маркіз де ла Абана.

Інше 
 Барсена-де-П'є-де-Конча, Барсена-де-П'є-де-Конча (ісп. Bárcena de Pie de Concha) — муніципалітет в Іспанії.
 Конча — мексиканська булка.

Див. також 
 Конча-Заспа (значення)